Bosforo: noto stretto marino che divide Europa e Asia, dove sorge la città di Istanbul
Stretto di Kerč': anticamente chiamato Bosforo Cimmerio
Regno del Bosforo Cimmerio
Bosforo orientale: stretto marino nei dintorni di Vladivostok
 Bosporo